Кратер Фаут () — небольшой ударный кратер в северо-восточной части Моря Островов на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома Филиппа Фаута (1867—1941)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Фаут являются кратер Гортензий на западе; кратер Коперник на севере; кратер Гамбар на юго-востоке и кратер Рейнхольд на юго-западе. На востоке от кратера расположен Залив Зноя. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 11,9 км, глубина 1970  м.

Кратер Фаут имеет циркулярную чашеобразную форму, его южная часть перекрыта сателлитным кратером Фаут A (см. ниже). Внутренний склон вала гладкий. По всей вероятности является вторичным кратером возникшим при образовании кратера Коперник.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Фаут на карте LAC-58.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Кратер Фаут на карте AIC58D.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны